Pogonów – dopływ Wieprza
2 miejscowości w Polsce: 
 Pogonów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów 
 Pogonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn